Burning Up the Night – ostatni oficjalny album studyjny australijskiej grupy Flash and the Pan wydany w 1992 roku.

Lista utworów 

Albumy Flash and the Pan
Albumy muzyczne wydane w roku 1992
Albumy Epic Records